Avi Schiffmann (2002-), développeur web américain.
 Bodo Schiffmann (1968-), médecin allemand.
 Olivier Schiffmann, mathématicien français.
 Suzanne Schiffman, née Klochendler, (1929 - 2001) assistante, scénariste et réalisatrice française.
 Guillaume Schiffman, directeur de la photographie français, fils de Suzanne Schiffman.
Nemo Schiffman, acteur et chanteur français, fils de Guillaume Schiffman.
 Mathieu Schiffman, acteur et assistant réalisateur français, fils de Suzanne Schiffman.
Patronyme juif